Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 109001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 sierpnia 2001 do 20 września 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

109001-109100

109101-109200

109201-109300

109301-109400

109401-109500

109501-109600

109601-109700

109701-109800

109801-109900

109901-110000

Przypisy 

Lista planetoid 109001-110000